Araçaense – abitanti di Araças
Araçaense – abitanti di Nova Araçá